Riedl kan som auktorsförkortning betyda:

 Harald Udo von Riedl
 Ingrid Riedl
 Rupert Riedl
 Harald Harold Udo von Riedl

Robotskapade auktorsförkortningar